Osoby o tym nazwisku:
 Omar Midani – syryjski piłkarz
 Zaher Midani – syryjski piłkarz